Le nom Sevaistre (à différencier de Sevestre) est notamment porté par :
Louis-Eugène Sevaistre (1787 - 1865), écrivain normand.
Pierre Henri Sevaistre, député en 1837-1839 (Rouen).
Louis Paul Sevaistre, député en 1848 et 1849 (Elbeuf).
Léon Sevaistre, député en 1885-1889 et maire d'Elbeuf.
Bruno Sevaistre (né en 1966), réalisateur de cinéma.
Pierre Sevaistre (1879 - 1949), artiste peintre (École des Beaux Arts, Paris) 

Homonymie de patronyme